Front national de libération du Sud Viêt Nam, force armée vietnamienne pendant la guerre d'Indochine et la guerre du Viêt Nam.
 Forces nationales de libération, force armée burundaise pendant la guerre civile puis parti politique.